Kębłowo ist der Name folgender Dörfer in Polen:
 Kębłowo (Luzino), Dorf der Gmina Luzino in der Woiwodschaft Pommern
 Kębłowo (Miłosław), Dorf der Gmina Miłosław im Powiat Wrzesiński der Woiwodschaft Großpolen
 Kębłowo (Wolsztyn), Dorf der Gmina Wolsztyn im Powiat Wolsztyński der Woiwodschaft Großpolen